Dalheym is een verdwenen kasteel, later klooster, in Blerick, tegenwoordig een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Venlo.

In 1382 en 1383 wordt het kasteel door Willem III van Gulik, hertog van Gelre, genoemd in een toespraak. In 1498 wordt Dalheym wederom genoemd, ditmaal door Karel van Gelre. Beiden refereren aan het kasteel als de hof te Blerick. Volgens Van Hout en Klerken zou hiermee de Tiendhof bedoeld worden, en geldt het als de oudste vroonhof. Zij verwijzen verder naar een opgave van Johannes Evangelista Pontanus, die in de 17e eeuw stelt dat het landgoed circa veertig morgen bestreek.

Het goed wordt in de Kesselse registers herhaaldelijk aangehaald bij bepalingen van lijfsgewin. De exacte locatie blijft echter onduidelijk.

Kasteel in Venlo
Verdwenen kasteel in Nederland